767 kan syfta på:
 767 – ett år i den gregorianska kalendern
 767 f.Kr. – ett år
 Boeing 767 – ett tvåmotorigt jetdrivet trafikflygplan tillverkat av Boeing Commercial Airplanes
Länsväg 767 – flera